Сергей Петрович Кондратьев:
* Кондратьев, Сергей Петрович (архитектор) (1862—1917) — российский архитектор.
 Кондратьев, Сергей Петрович (филолог) (1872—1964) — филолог-классик и переводчик.